Ussel (Cantal)
 Ussel (Corrèze)
 Ussel (Lot)